Гаплогруппа R-Z2103 или R1b1a1b1b (Y-ДНК) — гаплогруппа Y-хромосомы человека.

Палеогенетика

Бронзовый век 
Ямная культура
 I0443 | SVP57 __ Lopatino II (kurgan 3, grave 1) __ Лопатино (Красноярский район), Самарская область, Россия __ 3300–2700 BCE (4950 BP) __ М __ R1b1a1a2a (L23) > R-Z2103 # W3a1a.

 I18801 __ Mogila (mound 1, grave 25) __ Могила (Ямболская область), Болгария __ 3000–2500 BCE (4700±144 BP) __ М __ R1b1a1b1 (R-Z2103) # H+152.

 RISE550.SG __ Peshany V (kurgan 1, grave 3) __ Ремонтненский район, Ростовская область, Россия __ 3334-2635 calBCE (4312±94 BP, IGAN-2880) __ M __ R1b1a1a2 (M269) > R-Z2103 # U5a1i.

 RK1001.C0101 | BZNK-034/4 __ Rasshevatskiy 1 (kurgan 21, grave 11) __ Расшеватская, Новоалександровский район, Ставропольский край, Россия __ 2879-2673 calBCE (4171±22 BP, MAMS-29816) __ М __ R1b1a2 # U5a1d.

Северокавказская культура
 LYG001.A0101 | BZNK-297/1 __ Lysogorskaya 6 (kurgan 3, grave 4) __ Лысогорская, Георгиевский район, Ставропольский край, Россия __ 2863-2581 calBCE (4122±23 BP, MAMS-29825) __ М __ R1b1a2 # H13a1a2.

Чемурчекская культура
 YAG001 | AT-590A __ Yagshiin Khuduu (barrow 3) __ Булган (Ховд), Монголия __ 2574-2459 calBCE (3980±25 BP) __ М __ R1b1a2a2 (R-CTS1078) # T1a1.

Езерская культура
 I19457 __ Tell Ezero; Burial no. 1, sample 38 __ Нова-Загора (община), Сливенская область, Болгария __ 2500–2250 BCE (4325±72 BP) __ М __ R1b1a1b1 (R-Z2103) # T2d2.

Катакомбная культура
 SA6003.B0101 | BZNK-010/2 __ Sharakhalsun 6 (kurgan 2, grave 9) __ Шарахалсун, Туркменский район, Ставропольский край, Россия __ 2474-2211 calBCE (3890±40 BP, GIN-12400) __ М __ R1b1a2 # U2e3a.

Железный век 
Лациум
 R1016 | RMPR 1016 __ Castel di Decima Tomba no. 206, R petrous __ Помеция, Рим, Лацио, Италия __ 900–700 BCE __ М __ R1b1a2 (M269) > R-Z2103 # H1aj1a.

Примечания

Публикации 
2015
 
2018
 
2019
 
 
2020
 
2021
 
2022

Ссылки 
 
 
 

Гаплогруппа R1b (Y-ДНК)